LVT je zkratka, která může znamenat:
 Landing Vehicle Tracked – obojživelné pásové vozidlo užívané za druhé světové války
 Liberecké výstavní trhy – prezentační akci konanou v Liberci na severu České republiky